Немачки савезни избори 2013. су одржани 22. септембра за избор 630 савезних посланика у XVIII сазив Бундестага.

Владајућа Хришћанско-демократска унија/Хришћанско-социјална унија (ЦДУ/ЦСУ) канцеларке Ангеле Меркел је победила и постигла најбољи резултат од 1990.

Позадина 

Након савезних избора 2009. ЦДУ/ЦСУ под вођством Меркелове је постигла коалициони споразум са Странком слободних демократа (ФДП) Гвида Вестервелеа. С друге стране левичарске странке односно Социјалдемократска партија Немачке (СПД), Левица (ДЛ) и Зелени (Б90/ДГ) су чинили опозицију.

Кандидати и лидери главних странака 

Уочи нових избора ЦДУ/ЦСУ је потврдила своју лидерку као „кандидата за канцелара“ (Kanzlerkandidat). СПД је изабрала путем примарних избора као кандидата Пера Штајнбрика (бивши министар-председник Северне Рајнске-Вестфалије и бивши савезни министар финансија). Остале странке нису ни изабрали кандидате за место канцелара али су предложиле особу коју ће водити кампању (Spitzenkandidat).

Резултати

Резултати по савезним државама

Напомене 

Избори у Немачкој
Избори 2013.